Horvátország
Šljivovac falu Gvozd községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
Šljivovac, falu Kragujevac községben, a Šumadijai körzetben
Šljivovac, falu Malo Crniće községben, a Bravičevoi körzetben